Vektor (von  ‚Träger‚ Fahrer‘; zu vectum, PPP von vehere ‚fahren, führen, tragen, bringen‘) bezeichnet

in den Naturwissenschaften:
 Vektor, ein Objekt in der Mathematik
 Vektorielle Größe
 Vektor (Biologie), einen Organismus, der Krankheiten von Wirt zu Wirt überträgt
 Vektor (Gentechnik), ein Transportvehikel zur Übertragung einer Fremd-Nukleinsäure in eine Empfängerzelle
 Viraler Vektor, gezielt veränderte Viruspartikel, die in der Gentechnik dafür verwendet werden, genetisches Material in Zielzellen zu schleusen

bei der Datenverarbeitung:
 programmiertechnisch einen Datentyp zur Auflistung von Datenfeldern bzw. eine Liste von Zahlen, siehe Tupel (Informatik)
 computergrafisch die Codierung der Bildinformation über eine Beschreibungssprache (in Abgrenzung zur Rastergrafik), siehe Vektorgrafik
 ein Konstruktionsprinzip für Parallelrechnen innerhalb einer CPU, siehe Vektorprozessor
 ein Register (Computer), in dem eine Zieladresse zum Auslesen durch ein Programm bereitgehalten wird
 ein Angriffsvektor bei Malware

im Militärwesen:
 Vektor (Waffenhersteller), einen südafrikanischen Waffenhersteller
 Vektor CR-21, ein südafrikanisches Sturmgewehr
 Vektor SS-77, ein Maschinengewehr des südafrikanischen Rüstungskonzerns Denel

des Weiteren:
 Vektor (Band), eine US-amerikanische Thrash-/Progressive-Metal-Band
 Vector Limited, ein neuseeländisches Unternehmen der Energiewirtschaft

Siehe auch:

 Vector (Begriffsklärung)